Příjmení Vosátka nese více osob:

 Antonín Vosátka (1884–1958) – český fotbalista, bratr Karla
 Karel Vosátka (fotbalista) – český fotbalista, záložník
 Karel Vosátka (fotbalový brankář) (1880–1926) – český fotbalista, bratra Antonína
 Karel Vosátka (1929–2022) – československý krasobruslař a trenér, vnuk Karla
 Mirko Vosátka (1911–2004) – český spisovatel, přírodovědec, skaut
 Vratislav Vosátka (1876–1948) – český malíř